Verdensmesterskabet i hurtigløb på skøjter 1891 var det tredje VM i hurtigløb på skøjter og blev afviklet den 6. - 7. januar 1891 på skøjtebanen Museumplein i Amsterdam, Holland med deltagelse af 15 løbere fra Holland, USA og Tyskland. Mesterskabet anses for uofficielt, fordi det ikke blev arrangeret af International Skating Union, som først blev stiftet i 1892.

Der blev løbet fire distancer:
 ½ mile (805 meter)
 2 miles (3219 meter)
 1 mile (1609 meter)
 5 miles (8047 meter)
For at vinde verdensmesterskabet skulle en løber vinde tre af de fire distancer.

Alle fire distancer blev vundet af amerikaneren Joe Donoghue, som dermed blev kåret til den første verdensmester i hurtigløb på skøjter. Ved de første to verdensmesterskaber i 1889 og 1890 var der nemlig ikke blevet kåret nogen mester.

Resultater 

På ½ mile-distancen blev der først løbet indledende løb, hvorefter løberne med de fire bedste tider gik videre til finalen.

  * = Faldt
 DNF = Fuldførte ikke
 DNS = Startede ikke
 NC = Ikke klassificeret
Kilde: SpeedSkatingStats.com

Referencer 

VM i hurtigløb på skøjter
Sport i 1891
Sport i Amsterdam